Judita Bavorská, také Judita Welfská (1103 – 22. února 1131, Walbourg) byla rodem členkou německého rodu Welfů a sňatkem švábskou vévodkyní.

Biografie

Původ, mládí 
Narodila se roku 1103 jako nejstarší dcera a třetí dítě ze sedmi potomků bavorského vévody Jindřicha IX. a jeho manželky Wulfhildy, dcery saského vévody Magnuse. Měla tři bratry (Konráda, Jindřicha a Welfa) a tři sestry. Historia Welforum je vyjmenovává v následujícím pořadí: Iuditham, Mahtildem, Sophiam, et Wulfildem jako „čtyři dcery Jindřicha IX. z Wulfildy (Henricus dux ex Wulfilde)“, z toho je zřejmé, že Judita byla dcerou nejstarší. Kromě těchto sourozenců měla ještě jednoho nevlastního bratra Adalberta, jenž se narodil z otcova vztahu s nejmenovanou milenkou.

Manželství a potomci 

Někdy v letech 1119 – 1121 se provdala za švábského vévodu Fridricha II. (1090 – duben 1147). Byla jeho první manželkou. Toto manželství spojilo panovnické domy Welfů a Štaufů, dvou nejmocnějších a nejvlivnějších rodů tehdejší Svaté říše římské. Historia Welforum uvádí, že se provdala za Friderico Suevorum duci (Fridricha, vévodu Švábů). Z jejich manželství, jež trvalo deset let, se narodily dvě děti, syn a dcera:
 Fridrich, zvaný Barbarossa, pozdější císař Svaté říše římské
 Berta (Judita) († mezi 18. října 1194 a 25. března 1195) – provdala se před 25. březnem 1139 za vévodu Matěje I. Lotrinského († 1176), s nímž měla sedm dětí. Oba byli pohřbeni v Clairlieu.

Roku 1125 Juditin otec původně podporoval kandidaturu jejího manžela jako následníka zemřelého císaře Jindřicha V. na trůn německého krále, přiklonil se však posléze na stranu Lothara III., který se pak stal císařem. Toto přeběhnutí Juditina otce vyvolalo nepřátelství mezi Welfy a Štaufy a poznamenalo dění a vývoj v Německu na celé 12. století. Není známo, jak to ovlivnilo vztahy mezi ní a jejím manželem. Po dceři Bertě (* 1123) se však již páru nenarodil žádný další potomek.

Smrt 
Zemřela 22. února roku 1131 (podle některých pramenů 1130) a byla pohřbena v benediktinském klášteře Walbourg v Dolním Alsasku. Záhy po její smrti se její manžel znovu oženil, a to s Anežkou ze Saarbrückenu, spojenou s rodem stojícím v opozici vůči císaři Lotharovi III.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Stručný životopis na The Peerage.com
 Charles Cawley, Medieval Lands, Bavaria, Dukes

Welfové
Švábské vévodkyně
Pohřbení v klášteře Walbourg
Narození v roce 1103
Úmrtí 22. února
Úmrtí v roce 1131
Ženy